Reidsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Reidsville (Georgia)
 Reidsville (North Carolina)

Zie ook 
 Reedsville
 Reidville